Baianesi – abitanti di Baiano (Spoleto)
Baianesi – abitanti di Baiano